Angry Young Man (englisch „zorniger junger Mann“) steht für:

 Angry Young Man (Leslie Paul), Autobiographie von Leslie Paul (1951) 
 Angry Young Man, Repräsentant der Angry Young Men,  britische Künstler und Schriftsteller
 Angry Young Man, Lied auf dem Album Turnstiles von Billy Joel (1976)
 Angry Young Man, Lied von Corey Hart (1986)